Московский колледж транспорта — среднее профессиональное учебное заведение в Москве. Основан в 1872 году как Дельвиговское железнодорожное училище. Ныне является структурным подразделением  Российского университета транспорта (МИИТ).

История 
Московский колледж железнодорожного транспорта  ведёт свою историю от технического железнодорожного училища, открытого в Москве в 1872 году по высочайшему повелению императора Александра II и названного Дельвиговским в честь русского инженера, генерал-лейтенанта, выпускника Петербургского института инженеров путей сообщения, барона А. И. Дельвига, который для училища пожертвовал дом в Кучином переулке, устроил при нём общежитие и обеспечил его капиталом. В числе тех кто пожертвовал значительные средства на учреждение училища был  концессионер и строитель железных дорог в Российской империи С. С. Поляков.

Техническое железнодорожное училище им. Дельвига впоследствии переименовано в Московский техникум им. А. А. Андреева. В 1936 году по приказу Народного комиссариата путей сообщения № 92/а от 09.06.1936  произошло объединение старейших учебных заведений отрасли: Московского техникума им. А. А. Андреева и Электротехникума НКПС. С 1936 года Московский техникум железнодорожного транспорта им.  А. А. Андреева располагается по адресу: г. Москва, Кучин пер., д. 14. В 1959 году произошла реорганизация техникума путём присоединения Московского планово-финансового техникума. В 1993 году произошло объединение с Московским техникумом железнодорожного транспорта, история которого так же идёт от Дельвиговского технического железнодорожного училища. В связи с реорганизацией техникум переименован в Московский технический колледж железнодорожного транспорта.

В 1998 году, после объединения с Московским экономико-техническим колледжем железнодорожного транспорта (бывшим Всесоюзным заочным техникумом железнодорожного транспорта), колледж был переименован в Московский колледж железнодорожного транспорта. Произошла очередная реорганизация – в состав колледжа вошло знаменитое заочное учебное заведение отрасли. Распоряжением Министерства путей сообщения РФ от 28 января 2002 г. № 57р к колледжу присоединён Московский техникум железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского.

В 2009 году колледж вошёл в состав МИИТа, став его структурным подразделением. В 2014 году на его базе был создан Институт прикладных технологий, однако Московский колледж железнодорожного транспорта был сохранён как структурное подразделение нового института. В 2019 году Институт прикладных технологий был ликвидирован, а колледж в качестве самостоятельного подразделения был переименован в Московский колледж транспорта.

Колледж сегодня 
В настоящее время колледж расположен в пяти учебных корпусах на двух территориях в Москве: Кучин пер., д. 14 и ул. Люблинская, д. 88, ведёт подготовку специалистов по следующим специальностям:

 Экономика и бухгалтерский учёт;
 Операционная деятельность в логистике;
 Организация перевозок и управление на транспорте;
 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования;
 Автоматика и телемеханика на транспорте;
 Компьютерные сети (очная форма);
 Информационные системы (очная форма);
 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
 Электроснабжение;
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Известные преподаватели и выпускники 
 См. :Категория:Преподаватели Московского колледжа транспорта
 См. :Категория:Выпускники Московского колледжа транспорта

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МКТ
Даты и события

МИИТ
Московский колледж транспорта
Железнодорожные техникумы по алфавиту
Колледжи Москвы
Колледжи России
Средние специальные учебные заведения Москвы